Zwolle ist der Name folgender Orte:
 Zwolle, Niederlande
 Zwolle (Louisiana), USA

Zwolle ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Arnaut de Zwolle, auch Heinrich Arnold von Zwolle und Arnault de Zwolle (15. Jh.), Arzt, Astronom, Konstrukteur, entwickelte 1439 ein Edelsteinschleifgerät, beschrieb 1440 das Clavichord
 Henk-Jan Zwolle (* 1964), niederländischer Ruderer

Siehe auch:
 Zwole